Су́ра (, латиницею: Sūrah) — розділ у Корані.

Топонім 

Гідроніми
 Сура — річка у Вінницькій області, Україна.
 Сура́ — права притока Волги, Росія.
 Сура — ліва притока Пінеги, Росія.

Інше 
 Сура — народ у Нігерії.
 «Сура» — повітряно-космічний літак.

Див. також 
Річки
 Мокра Сура — притока Дніпра.
 Суха Сура — притока Мокрої Сури.
 Суха Сура (мала) — притока Мокрої Сури.
 Комишувата Сура — притока Мокрої Сури.
 Суха Сура — притока Тритузни.